Алексе́й Серге́евич Глы́зин (род. 13 января 1954, Мытищи, Московская область, СССР) — советский и российский эстрадный певец, актёр, музыкант и радиоведущий, заслуженный артист РФ (2006). Обладатель премии «Шансон года» (2017).

Биография 
Алексей Сергеевич Глызин родился 13 января 1954 года в городе Мытищи в семье служащих Сергея Васильевича и Серафимы Алексеевны Глызиных (12 августа 1922 — 2012), мать работала в Министерстве путей сообщения, Почётный железнодорожник.
Отец — ветеран войны, дважды был ранен, контужен, дошёл до Польши, родители развелись, когда ему было четыре года, воспитывали его мама и бабушка.

Как отмечается в некоторых источниках, Глызины очень любили устраивать по выходным импровизированные концерты в своей квартире. Кто-то пел, кто-то играл на музыкальных инструментах.

Когда Лёше было 12 лет, один знакомый показал ему основные аккорды на гитаре, а вскоре Алексей превосходно освоил игру на этом музыкальном инструменте. Помимо увлечения музыкой, Глызин проявлял большой интерес к технике и даже смастерил самодельную электрогитару с колонками.

Образование 
Алексей окончил музыкальную школу по классу фортепиано. После окончания восьми классов учился три года в радиоаппаратостроительном техникуме. Незадолго до окончания бросил и стал играть в Мытищинском ансамбле.

После обучения на заочном отделении в тамбовском культпросветучилище перевёлся в Московский государственный институт культуры, где учился на дневном отделении эстрадно-духового факультета. На 3-м курсе его призвали в армию на Дальний Восток, где он служил возле китайской границы младшим авиационным специалистом, а потом перешёл в музыкальный взвод.

Карьера 
Работал в ВИА «Добры молодцы». В 1976 стал лауреатом конкурса «Красная гвоздика» в Сочи, после чего талантливого юношу пригласили в прославленный коллектив ВИА «Самоцветы». В 1977 году выступал в составе ВИА «Самоцветы».

В 1978 году выступал в составе ВИА «Ритм», аккомпанировавшего Алле Пугачёвой. C 1979 по 1980-й год Алексей играл и солировал в ВИА «От сердца к сердцу».

С 1980 по 1988 годы — участник ансамбля «Весёлые ребята», в котором получил всесоюзную популярность. Ребята гастролировали по Финляндии, Венгрии, Чехословакии, побывали на Кубе, в Германии и Болгарии. В составе ансамбля принимал участие в фестивале «На лучшее исполнение советской рок- и поп-музыки «Ереван-81» и в Международном конкурсе эстрадной песни « — 1985». Принимал участие в записи культового магнитоальбома «Банановые острова» и LP «Минуточку». В ансамбле «Весёлые ребята» записал много популярных песен: «Легко сказать», «Пришла пора», «Рыжим всегда везёт», «Треугольник», «Корабли», «Поезд, идущий на юг», «Телеграмма», «Бологое», «Вечер при свечах», «Бродячие артисты», «Розита», «Не волнуйтесь, тётя». В составе ансамбля выезжал за рубеж: Венгрия, Чехословакия, Куба, Германия, Болгария, Финляндия. На границе последних работ в ансамбле и сольной карьеры в «Утренней почте» выходят песни «Эпизод» и «Лесная сказка».

Сольная карьера  
В августе 1988 года собирает группу «Ура» и начинает сольную карьеру. В 1990 году выступает в «Программе„А“». 

С 1989 по 1993 ежегодно получал призы на телевизионном конкурсе «Песня года».

В 1991 состоялись три сольных концерта в ГЦКЗ «Россия».

Весной 1992 году даёт благотворительный концерт «Памяти друга», посвящённый погибшему осенью 1991 года певцу и композитору Игорю Талькову. Специально к этому мероприятию записывает три его песни «Моя любовь» (записана ещё в конце 1991 года), «Ты опоздала» и «Летний дождь» (официально так и не издавалась), тем самым, выполнив его пожелание, ещё высказанное при жизни. Весь сбор от концерта переводит вдове Талькова – Татьяне.

В 1999 году соревнуется на «Музыкальном ринге» с Сергеем Рогожиным (66-й выпуск — Алексей Глызин против Сергея Рогожина; запись 18 июня 1999 года; поединок певцов, воспевающих романтическую любовь).

Выпустил 7 альбомов, из них 3 — сборники его песен.

В 1993 году вместе с певцом Сергеем Минаевым являлся соведущим радиопрограммы «Необъяснимые факты», в которой освещались загадочные происшествия городов Подмосковья. Через  программа была закрыта ввиду низкого рейтинга.

В 1995 году Алексей Глызин был гостем программы «Смак» с Андреем Макаревичем на телеканале ОРТ.

В 2006 году В. В. Путин подписал Указ о присвоении Алексею Глызину почётного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

В 2007 году участвовал в телевизионном в шоу «Ты — суперстар!» (НТВ) и занял там 2-е место.

В 2007 году один из выпусков авторской программы Олега Нестерова «По волне моей памяти» (Канал «Время» — Первый канал. Всемирная сеть) был посвящён Алексею Глызину.

В 2008 году участвовал в шоу «Первая эскадрилья» (Первый канал) и занял там 2-е место.

В 2009 году начал участие в шоу «Жестокие игры», но был госпитализирован. Эта программа была показана в 2010 году. В 2012 году выпускает новый альбом.

5 февраля 2011 года Вадим Казаченко и Алексей Глызин приняли участие в программе «Музыкальный ринг» на телеканале НТВ.

2 ноября 2014 года состоялся Юбилейный концерт Алексея Глызина в Москве в «Crocus City Hall».

С 20 сентября 2015 года принимает участие в 3-м сезоне шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Перевоплощался в Аль Бано, Александра Кутикова, Джона Бон Джови, Александра Серова, Сергея Гармаша, Билли Джоэла, Вилли Токарева, Александра Барыкина, Сергея Шнурова, Юрия Антонова и Гарика Сукачёва.

12 ноября 2016 года Алексей Глызин выступил в Москве на концерте «Эх, разгуляй!».

8 апреля 2017 года Алексей Глызин получил премию «Шансон года — 2017» за дуэтную песню с Валерией «Он и она».

31 декабря 2017 года Алексей Глызин выступил на «Новогодней ночи» на Первом канале.

4 февраля 2018 года принял участие в программе «Звёзды под гипнозом».

21 марта 2018 года был героем программы «Мой герой» с Татьяной Устиновой на телеканале "ТВ-Центр".

24 марта 2018 года был героем программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ.

В марте 2020 принимал участие в шоу на канале НТВ «Маска», где выступал в образе Слона. Несмотря на то, что не был угадан никем из жюри, выбыл из шоу в третьем выпуске.

7 декабря 2021 года принял участие в интеллектуальной игре «Назад в будущее» на телеканале Мир.

9 сентября 2022 года вошёл в жюри проекта «Ну-ка, все вместе!» на телеканале Россия-1.

Личная жизнь 
 Первая жена — Людмила Глызина;
 Вторая жена (с 10 июля 1992 года) — Сания Валентиновна Глызина (Бабий; род. 07.05.1971), чемпионка мира по художественной гимнастике, Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, Заслуженный тренер России по эстетической гимнастике, руководитель балета «Релеве» (этот коллектив часто выступает в программах Алексея Глызина).
 Дети:
 Алексей Алексеевич Глызин (род. 15.11.1975), телережиссёр сериала «Территория призраков», телепередач: «В поисках приключений с М. Кожуховым», «Всё сразу» на НТВ. Режиссёр телепрограммы «Дачный ответ».
 Игорь Алексеевич Глызин (род. 12.12.1992), назван в честь Игоря Талькова. Играет в группе Алексея Глызина на концертах и съёмках.
 Внук: Денис Алексеевич Глызин (род. 2005, апрель).

Увлечения 
Алексей Глызин занимается рукопашным боем.

Болеет за московский футбольный клуб «Спартак».

Среди его музыкальных увлечений - рок: Sting, Pink Floyd, Eric Clapton.

В свободное время играет в команде «Старко» вместе с другими «звездными» футболистами - Николаем Трубачом, Владимиром Пресняковым-старшим и  Сергеем Минаевым.

Фильмография 
 1987 — Она с метлой, он в чёрной шляпе
 1988 — Приморский бульвар — эпизод, песня «Треугольник»
 2006 — Я вернусь… Игорь Тальков (документальный)

Дискография 
Winter Garden. Алексей Глызин и группа «Ура». Одна из самых популярных советских пластинок в 1990-м году, сольный альбом, песни Виктора Чайки, стихи Симона Осиашвили.

См. также 
 «Весёлые ребята»
 «Банановые острова»
 
 «Самоцветы»
 Пугачёва, Алла Борисовна
 Александр Буйнов

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники эстрадно-духового факультета Московского государственного института культуры
Музыканты ВИА «Весёлые ребята»
Музыканты ВИА «Добры молодцы»
Музыканты ВИА «Самоцветы»
Музыканты XXI века
Певцы и певицы XXI века